Massey steht für:
 Massey (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Massey University, Universität in Neuseeland
 Massey-Omura-Schema, Kryptosystem
 Berlekamp-Massey-Algorithmus, Algorithmus für Schieberegister 

Massey ist der Name folgender

Orte in Argentinien:
 Massey (Buenos Aires)

Orte in Neuseeland:
 Massey (Neuseeland)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Massey (Alabama)
 Massey (Iowa)
 Massey (Maryland)
 Massey Hill (Georgia)
 Massey Lake (Texas)
 Massey Point (Oklahoma)

geografischer Objekte:
 Massey-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Massey Heights, Gebirge auf der James-Ross-Insel, Antarktis
 Massey Island, Insel der Königin-Elisabeth-Inseln, Arktis

Unternehmen:
 Massey Ferguson, US-amerikanischer Maschinenhersteller
 Massey-Harris, kanadisches Landmaschinenunternehmen